Тю́вик — общее название некоторых видов птиц из рода настоящих ястребов (Accipiter):